Theodor Sandel ist der Name folgender Personen:

* Theodor Sandel (Architekt) (1845–1902), deutscher Architekt und Vermessungsingenieur
 Theodor Sandel (Sammler) (1861–1927), deutscher Jurist und Sammler, siehe Sandelsches Museum